El Historicismo gastronómico proviene directamente de aplicar el concepto de arquitectura historicista a la cocina. En definitiva se trata de aplicar técnicas contemporáneas para recrear recetas antiguas, respetando su esencia, sus textura, y sus sabores.

Este concepto nace en el año 2014 en arjhé, un restaurante clandestino de ciudad de México.

Objetivos 
Al igual que la arquitectura historicista la gastronomía historicista trata de recrear proyectos arquitectónicos llevándolos a término con técnicas modernas, después de un profundo ejercicio de revisión de la esencia del estilo. Del mismo modo, la gastronomía historicista supone una revisión de las recetas de la antigüedad, usándolas como excusa para indagar en la época correspondiente y saborear la historia.

Referencias 

historicista 
Cocina 
Historicismo